Проберт — фамилия. Известные носители:
 Проберт, Боб (1965—2010) — канадский хоккеист, тафгай.
 Проберт, Ли (род. 1972) — английский футбольный арбитр, обслуживающий матчи Футбольной лиги и Премьер-лиги.
 Проберт, Мишель (1960) — британская бегунья на короткие дистанции.